

Integralna część wsi w Polsce 
 Tropy – część wsi Tropy Sztumskie w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ

Zobacz też 
 Tropy Elbląskie
 Tropy Sztumskie
 Tropy stylistyczne